oddział – w geologii formalna jednostka chronostratygraficzna niższa rangą od systemu
 Oddział – amerykański western z 1975 roku
 Oddział – amerykański horror z 2010 roku
 Oddział – wieś w Polsce położona w województwie mazowieckim, w powiecie grodziskim, w gminie Żabia Wola
 oddział przedsiębiorstwa
 oddział wojskowy – jednostka wojskowa; jednostka taktyki wojskowej; jednostka organizacyjna w sztabie wojskowym lub jednostka straży granicznej